Liliac se poate referi la:

 Animalia
 Liliac - mamifer zburător, din ordinul Chiroptera

 Plante
 Liliac - arbust (Syringa vulgaris)

 Muzică
 1874 Liliacul operetă de Johann Strauss (fiul)

 Film
 1955 Liliacul (film din 1955) în regia lui E.W. Fiedler 

 Localități
 Liliac   - localitate în județul Neamț, România

 Diverse
 Gheorghe Liliac - fotbalist român